Сельмаш (платформа):

 Сельмаш — Куйбышевской железной дороги.
 Сельмаш — Северо-Кавказской железной дороги.